

Вольхин 
 Вольхин, Александр Алексеевич — советский военный деятель
 Вольхин, Игорь Валерьевич — российский профессиональный баскетболист